Antena - para rádio, TV, VHS, etc.
 Antena (biologia) - órgãos sensoriais de artrópodes
 Antena (náutica)  - tudo que possa suportar as velas

Rádios
 Antena 1 - estação de rádio
 Antena 2 - estação de rádio
 Antena 3 - estação de rádio

Veja também
Antenna - o décimo primeiro álbum da banda ZZ Top, lançado em 1994
Antenna Edições Técnicas - uma editora do Rio de Janeiro

Desambiguação